FAG  eller Fag henviser til forskellige artikler:

Bakteriofag - virus, der inficerer bakterier.
FAG (Schaeffler) – tysk kugle- og rulleleje producent.
Fag (bygningsdel) – enhed af bygning.
Fag (branche) – branche indenfor erhverv, håndværk etc.
Fag (emneområde) – emneområde i en læreplan.
Skolefag